
Termin -{GCN}- ima više značenja.

 Genetički kod za alanin
 AMD-Radeon-HD-7000 serija, GPU arhitektura